War Resisters' International
World Resources Institute